Thomas Ross est le nom porté par :
 Thomas Ross (1801-18?), fonctionnaire et militaire canadien ;
 Thomas Edwin Ross (1873-1951), homme politique canadien en Ontario ;